1954 Голяма награда на Франция е 5-о за Голямата награда на Франция и четвърти кръг от сезон 1954 във Формула 1, провежда се на 4 юли 1954 година на пистата Реймс близо до град Реймс, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Франция